Melanocephala är ett släkte av svampar. Melanocephala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Melanocephala